Лакмус:

 Лакмус (от ) — красящее вещество природного происхождения, один из первых и наиболее широко известных кислотно-основных индикаторов.
 «Лакмус» — российская группа созданная в 1998 году в Новосибирске